Central City – fikcyjne miasto pojawiające się w komiksach wydawnictwa DC, znane jako siedziba drugiego Flasha (Barry Allen).  Pierwszy raz oficjalnie pojawiło się w komiksie Showcase #4, w roku 1956.

Miasto zostało założone w XIX w. Początkowo było ważnym ośrodkiem hodowli bydła. Tak jak w przypadku innych fikcyjnych miast w uniwersum DC, lokalizacja Central City zmieniała się przez lata. W latach 70. Central City lokalizowano w Ohio, w miejscu gdzie znajduje się rzeczywiste miasto Athens. Od czasu wydarzeń z Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, Central City znajduje się na zachodnim skraju stanu Missouri, nad rzeką Missisipi, około 30-40 km na północ od Kansas City. Graniczy ono przez rzekę z miastem Keystone City.

Inne media

Telewizja 
 Central City było miejscem akcji serialu The Flash z 1990.
 Central City pojawia się w serialu animowanym Liga Sprawiedliwych, w odcinku pt. "Odważni i bezwzględni".
 Miasto pojawia się również w serialu Liga Sprawiedliwych bez granic, w odcinku pt. "Flash i sedno".
 W serialu Arrow wielokrotnie wspominano o Central City. Ponadto bohaterowie z serialu pojawiali się w tym mieście w spin-offie pod tytułem The Flash.
 Central City jest miejscem akcji serialu The Flash, emitowanego na The CW od 2014 roku.

Gry 
 Central City pojawia się w grze DC Universe Online.

Przypisy 

Fikcyjne miasta